Erasmo Silva (Salvador, 7 de outubro de 1911 — Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1985) foi um compositor e cantor de música popular brasileira.

Naturais de Salvador
Compositores da Bahia
Cantores da Bahia
Músicos de música popular brasileira